Кенси има више значења:
 Кенси (Пенсилванија)
 Кенси (Колорадо)